Virtua Pro Football 2017, meglio conosciuto col precedente nome VPF 17, è un videogioco calcistico open source, nato nel 2017 da un'idea di Kainco Electronics.

I testimonial ufficiali del gioco sono Lionel Messi e Paulo Dybala.

Sviluppo 
Il gioco viene annunciato tramite il profilo di YouTube della piccola azienda Kainco Electronics, solo per la piattaforma Windows. Il 10 luglio 2017 esce ufficialmente il videogioco, non disponibile ufficialmente sugli store, .

Modalità di gioco 
Il gioco presenta uno stile retro. Infatti, con una patch installabile, si possono avere le formazioni delle vecchie squadre di calcio. Il gioco presenta diverse modalità, tra cui la gettonata Carriera Giocatore e una modalità diversa dagli altri videogiochi calcistici: MakeClub, una carriera allenatore. Il gioco offre 7 campionati disponibili gratuitamente, mentre altri 2 reperibili con varie patch. La UEFA Champions League e la UEFA Europa League hanno una licenza.

Collegamenti esterni